Pero je lahko:

 Pero, izrastek kože ptičev, ki sodeluje pri letenju in uravnavanju telesne temperature
 Pero, vrsta pisala
 Svetlobno pero, računalniška vhodna naprava
 Pero,  moško osebno ime.
 Pero, Milano (Italija)